

Населені пункти та їхні частини
 Пшиборово — село в гміні Грабово Кольненського повіту Підляського воєводства
 Пшиборово — село в гміні Шамотули Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Пшиборово — село в гміні Кробя Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Пшиборово — село в гміні Лубово Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Пшиборово — частина села Пікутково в гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пшиборово — частина села Бжишево в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пшиборово — осада в гміні Кробя Гостинського повіту Великопольського воєводства

Примітки